Jorge Dubatti es profesor universitario, crítico e historiador teatral argentino (Buenos Aires, 20 de mayo de 1963).
Entre sus principales aportes a la teatrología se cuentan sus propuestas teóricas de Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Poética Comparada y Cartografía Teatral, disciplinas en las que ha sido pionero. Ha impulsado diversos conceptos teóricos: "convivio", "tecnovivio", "acontecimiento teatral", "territorialidad", "literaturas del acontecimiento teatral", "artista-investigador", entre otros. Se especializa en el trabajo con espectadores teatrales. Es Doctor (Área de Historia y Teoría del Arte) por la Universidad de Buenos Aires. Premio Academia Argentina de Letras 1989 al mejor egresado de la Universidad de Buenos Aires. Premio Konex 2007 y 2017. Ha publicado más de 200 libros sobre teatro argentino y universal. Se desempeña actualmente como subdirector del Teatro Nacional Cervantes. 

Desarrolla sus actividades de docencia e investigación en la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor Titular por concurso de Historia del Teatro Universal en la Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es Director por concurso del Instituto de Artes del Espectáculo "Dr. Raúl H. Castagnino" de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA) en el Centro Cultural de la Cooperación. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Es director general del Aula del Espectador de la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. Ha contribuido a abrir 68 escuelas de espectadores en la Argentina y diversos países (entre otros, Francia, en la Université de La Rochelle). Integra la REDIEE (Red Internacional de Escuelas de Espectadores). Fundó y codirige (con Juano Villafañe) el Aula de Lectores de Poesía.

Obras 
Ha publicado más de doscientos libros vinculados al teatro universal y argentino (ensayos, ediciones, conversaciones, compilaciones de estudios, etc.). Destacan:

 El teatro de Eduardo Pavlovsky: poéticas y política (Tesis doctoral - UBA)
 Comparatística. Estudios de literatura y teatro (comp., 1992)
 Así se mira el teatro hoy (ed., 1994)
 Eduardo Pavlovsky. La ética del cuerpo. Conversaciones con Jorge Dubatti (1994) 
 Teatro Comparado. Problemas y conceptos (1995)
 Batato Barea y el nuevo teatro argentino (1995)
 Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina (ed., 1996)
 Samuel Beckett en la Argentina (ed., 1998)
 Poéticas argentinas del siglo XX. Teatro y Literatura (comp., 1998) 
 El teatro laberinto. Ensayos de teatro argentino (1999)
 Teatro argentino Antología de autores argentinos que incluye Raspando la cruz de Rafael Spregelburd, junto a textos de Luis Cano, Daniel Veronese y Alejandro Tantanian, entre otros. (comp., 2000)
 Eduardo Pavlovsky. La ética del cuerpo. Nuevas conversaciones con Jorge Dubatti (2001)
 El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral (2002)
 El nuevo teatro de Buenos Aires en la postdictadura (coord., 2002)
 Estudios críticos sobre Harold Pinter (comp., 2002)
 Ana María Bovo. Narrar, oficio trémulo. Conversaciones con J. Dubatti (2002)
 El convivio teatral (2003)
 Escritos sobre teatro I. Teatro y cultura viviente: poéticas, política e historicidad (comp., 2005)
 El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado (2005)
 Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno (coord., 2006)
 Teatro y producción de sentido político en la postdictadura. Micropoéticas III (coord., 2006)
 Filosofía de teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad (2007)
 Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado (2008)
 Historia del actor (coord., 2008)
 Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas (2009)
 Historia del actor II (coord., 2009) 
 El teatro teatra. Nuevas orientaciones en teatrología (2009)
 Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica (2010)
 Dramaturgia del Centenario al Bicentenario. Metáforas de la Argentina en veinte piezas teatrales (coord., 2010)
 El teatro y el actor a través de los siglos (coord., 2010).
 Introducción a los estudios teatrales (México, Libros de Godot, 2011).
 Mundos teatrales y pluralismo. Micropoéticas V (coord., 2011).
 Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica" (Buenos Aires, 2012).
 Cien años de teatro argentino. De 1910 a nuestros días (Biblos, 2012).
 El actor. Arte e historia (comp., México, Libros de Godot, 2013).
 La actuación teatral. Estudios y testimonios (comp., en colaboración con Nidia Burgos, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, EDIUNS, 2013).
 Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos (Buenos Aires, Atuel, 2014)
 Panorama teatral. Nuevo teatro argentino (antología, compilador, Buenos Aires, Interzona, 2014).
 El teatro de los muertos. Filosofía del Teatro y Epistemología de las Ciencias del Teatro (México, Libros de Godot, 2014) 
 Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada (Buenos Aires, Atuel, 2016).
 Nuevas orientaciones en teoría y análisis teatral. Homenaje a Patricio Esteve, Jorge Dubatti coord., EDIUNS/UBA, IAE, 2016.      
 Una Filosofía del Teatro. El teatro de los muertos, Lima, Perú, Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), con la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, AIBAL, 2016. Prólogo de Percy Encinas y contratapa de Jorge Sarmiento.
 Teatro-matriz, teatro liminal. Nuevas perspectivas en Filosofía del Teatro, México, PasodeGato. Cuaderno de Ensayo Teatral, N° 37, 2017.
 O Teatro dos Mortos. Introdução a uma filosofia do teatro, São Paulo, Edições Sesc São Paulo, 2016, 204 páginas. Traducción de Sergio Molina. Solapas de Welington Andrade y prólogo de Beth Néspoli.
 Otras geografías / Otros mapas teatrales. Nuevas Perspectivas Escénicas Latinoamericanas, Carlos Dimeo Álvarez & Jorge Dubatti redactores-editores, Polonia, Universidad de Bielsko-Biała (ATH) / Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires / La Campana Sumergida, 2016.
 Poéticas de liminalidad en el teatro, Jorge Dubatti coordinador, Lima, Perú, Escuela  Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), 2017.
 Coordinador del Dossier “Escuelas de Espectadores” de Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro, México DF., año 16, N° 70 (julio-agosto-setiembre 2017), ISSN 16654986, pp. 19-60. Incluye colaboraciones de J. Dubatti, Bruno Bert, Luis Conde, Didanwy Kent, Rosa María Gómez Martínez, Ramón Verdugo, Pablo Mascareño, Ana Groch, María Esther Burgueño, Gabriela Braselli, Percy Encinas, Renato Mendonca, Flávio Desgranges, Omar Rocha Velasco, Yacqueline Salazar Herrera, Juan Martins, Javier Ibacache V., Genoveva Mora.
 Editor invitado del Monográfico N° 5 dedicado a “Dramaturgia(s) argentina(s): destotalización y canon imposible” de Gramma. Revista de la Escuela de Letras, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, Universidad del Salvador, a. XXVIII, N° 58, 2017.
 Editor de "Los remedios de la sed de Ginés Cruz, El apego de Emiliano Dionisi", Brenda Berstein, Jorge Dubatti y Nicolás Lisoni, coords., Universidad de Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Col. Dramaturgia, en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2018.
 Producción artística teatral. Múltiples enfoques, Actas del Congreso Internacional de Teatrología, Jorge Dubatti coord., Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, APAC / FITCRUZ, 2019.
 Poéticas de liminalidad en el teatro II, Jorge Dubatti coordinador, Lima, Perú, Escuela  Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), 2019.
 Editor de Rectángulo de San Andrés de Mauricio Kartun, Buenos Aires, Interzona, 2019.
 Editor de la nueva edición ampliada de Vagones transportan humo de Alejandro Urdapilleta, que agrega Mensaje de anfibio, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2019.
 Coordinador del Dossier “Teoría, historia y gestión del espectador teatral” de Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro, México DF., año 18, N° 79 (octubre-diciembre 2019), ISSN 16654986, pp. 19-58. Incluye colaboraciones de J. Dubatti, Enrique Mijares, Miguel Ribagorda, Laura Cilento, Patricia Devesa, Raúl S. Algán, Brenda Berstein, Nora Lía Sormani, Marielos Fonseca, Jose Montero, Agustina Trupia, Mario de la Torre-Espinosa, Flávio Desgranges, Atanasio Cadena y Carlos Dimeo.  “Presentación” de J. Dubatti (p. 20).
 Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado, Barcelona, Gedisa, Col. Arte y Acción, 2020. E-book y papel.
 Editor invitado del número monográfico "Teatro(s) argentino(s) contemporáneo(s)" de Acotaciones, revista  de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, N° 44(2020), 466 páginas.
 Estudios de teatro argentino, europeo y comparado, Buenos Aires, Inteatro (Editorial del Instituto Nacional del Teatro), Col. Estudios Teatrales, 2020, 482 págs. Disponible en línea: http://www.inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/libros/estudios-de-teatro-argentino-europeo-y-compar-2241
 Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral,  Jorge Dubatti coord. y ed. Lima, Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro", 2020, 387 págs. Incluye un “Prefacio” (pp. 13-14) y  una introducción teórica: “Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde el teatro: hacia una Filosofía de la Praxis” (pp. 19-45) a su cargo. Disponible en línea:  https://www.ensad.edu.pe/artistas-investigadoras-es-y-produccion-de-conocimiento-desde-la-escena/
 Co-coordinador (junto a Valeria Mozzoni) del Dossier “Dramaturgias argentinas: replanteamiento del corpus y aportes a las literaturas nacionales” de Confabulaciones. Revista de Literatura Argentina (CoReLA), publicación interdisciplinaria dedicada al estudio de la literatura argentina y editada por el Instituto Interdisciplinario de Literaturas Argentina y Comparadas (IILAC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, N° 4 (julio-diciembre de 2020), pp. 37-271. ISSN 2545-8736. Disponible en línea: http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/confabulaciones/issue/view/32/showToc 
 Teatro Nacional Cervantes. El primer siglo, prólogos de Tristán Bauer y Rubén D’Audia, Buenos Aires, Teatro Nacional Cervantes, 2021, 301 págs. ISBN 978-987-47191-5-7 Texto de J. Dubatti: pp. 11-77 + fotografías: pp. 78-297.  
 Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. TOMO II,  Lucía Lora y Jorge Dubatti coords. y eds. Lima, Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro", 2021, 624 págs. Disponible en línea: https://www.ensad.edu.pe/wp-content/uploads/2021/12/Artistas_investigadrs_2021.pdf
 Teorías y prácticas teatrales: escritos y materiales del 1er Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020, J. Dubatti compilador, Municipio de Morón, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Dirección de Teatro, Macedonia Ediciones, 2021, 413 págs. Incluye trabajos de Eugenio Barba, Rafael Spregelburd, Eva Halac, Luis Sáez, entre otros. Libro digital, PDF. Archivo Digital: descarga y online. ISBN 978-987-4147-79-0 Disponible en la página del Teatro Municipal de Morón “Gregorio de Laferrère”  bit.ly/CongresoMorón2020 y en https://ia801508.us.archive.org/22/items/libro-congreso-teatro-2020-digital/Libro%20CongresoTeatro2020%20-%20Digital.pdf
 Co-coordinador (junto a Mario Cantú Toscano) del Dossier “Teatro y Filosofía” de Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro, México DF., año 21, N° 85 (julio-diciembre 2021), ISSN 16654986, pp. 21-45. Incluye colaboraciones de J. Dubatti, Mario Cantú Toscano, Miguel Rubio Zapata, Carlos Satizábal, Tíbor Bak-Geler, Walter Romero, Germán Brignone, Nieves Olcoz, Rómulo Pianacci, Carmen Leñero, Mariana Gándara.  “Presentación” de J. Dubatti y Mario Cantú Toscano (p. 21).
 Co-director con Chantraine Braillon, Cécile, et Dubatti, Jorge (dirs.), Théâtre Mythologique. Origines, manifestations et résurgences, Editions des Archives Contemporaines, France, 2022, 317 págs. Incluye una “Introduction. Théâtre mythologique. Retours sur une « archipoética »” a cargo de Chantraine Braillon y Dubatti (pp. 3-10). ISBN : 9782813003973 doi : https://doi.org/10.17184/eac.97828130
 Co-autor con Juan Pablo Pérez, El teatrar en Rodolfo Kusch, Buenos Aires, Ediciones del CCC, 2022, 126 págs. Prólogo de Mauricio Kartun (pp. 11-13). Incluye “Textos de Rodolfo Kusch” (pp. 73-108) y “Yapa” (pp. 109-121). ISBN 978-987-3920-68-4 
 Coordinador del número monográfico "Dramaturgias argentinas" de Revista El Matadero, Revista del Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Ares, N° 13 (2019) [2022], ISSN 2683-9687 (en línea), 73 págs.
 Teatro: praxis escénicas, pedagogías, producción de conocimiento. Escritos, entrevistas, textos dramáticos del Segundo Congreso Internacional de Teatro / Primer Congreso de Pedagogías Teatrales Morón 2021, Jorge Dubatti, compilador; editado por Nora Lía Sormani, Morón: Macedonia Ediciones, 2022, 367 págs. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-48795-4-7 Disponible en la página del Teatro Municipal de Morón “Gregorio de Laferrère” https://teatromoron.wordpress.com/, https://teatromoron.wordpress.com/2022/09/16/ya-esta-disponible-el-libro-teatro-praxis-escenicas-pedagogias-produccion-de-conocimiento/, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ia601500.us.archive.org/13/items/congreso-teatro-2021-digital-ok-1/CongresoTeatro2021%20-%20Digital%20ok%20(1).pdf
 Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo III, Lucía Lora y Jorge Dubatti, coords. y eds., Lima, Perú, Fondo Editorial ENSAD, 455 págs. “Prefacio” (pp. 13-15) de L. Lora y J. Dubatti. ISBN N° 978-612-48419-6-5 Incluye trabajos de Raquel Araujo, Víctor Arrojo, Eugenio Barba, Sergio Blanco, Albano Boj y Martina Carfagnini, María Bonilla, Davide Carnevali, Javier Daulte, Marco Antonio de la Parra, Daniel Dillon, Jorge Dubatti, Jorge Eines, Jazmín García Sathicq, Camilo Gil Ostria, María de los Ángeles “Chiqui” González, Didanwy Kent Trejo, José Manuel Lázaro, Madeleine Loayza Cabezas, Gino Luque, Ana Júlia Marko, Lucero Medina Hú, Marianella Morena, Mónica Silva Macher, Giuliana Simoes y Flávio Desgranges, Víctor Sosa Traverzzi. Disponible en: https://www.ensad.edu.pe/wp-content/uploads/2022/11/ArtistasInvestigadores_Web_.pdf 
 Libro de entrevistas Maestros del teatro en Morón. Pompeyo Audivert, Eugenio Barba, Sergio Blanco, César Brie, Marco Antonio de la Parra, Jorge Eines, Mauricio Kartun, Miguel Rubio Zapata, Arístides Vargas. Conversaciones con Jorge Dubatti'', Morón, Macedonia Ediciones / Ediciones del Laferrère, 2022, 227 págs. ISBN 978-987-48795-8-5 Disponible en papel y en la web, libro digital: https://teatromoron.wordpress.com/publicaciones/  

Ha publicado más de setecientos artículos y reseñas sobre teatro en libros y revistas especializadas de Argentina (Buenos Aires y diversas provincias), Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, México, Polonia, Portugal, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Ha publicado artículos y reseñas en las revistas: Gestos, Latin American Theater Review, Revista Iberoamericana, Cuadernos Hispanoamericanos, Humboldt, Primer Acto, Conjunto, Apuntes, Revista de Literaturas Modernas, La Escalera, Itinerarios, Boletín de Literatura Comparada, Letras, ADE Teatro, Sipario, Foro Hispánico, BOEHI, Debats, Picadero, Revista de Estudios de Teatro, Teatro/Celcit, Filología, Boletín del Instituto de Artes del Espectáculo, Cuadernos Escénicos, Los Rabdomantes, Teatro Truenos & Misterios, Investigación Teatral (AMIT), Tramoya, Otra Boca (Universidad Nacional de Tucumán), Teatro XXI, Assaig de Teatre, Teatro al Sur, Insula, Nuestra América (Portugal), Móin-Moin, Alternatives Théâtrales, Beckettiana, Cuadernos Escénicos de San Francisco, Anuario Argentino de Germanística, Artes Escénicas (Uruguay), Cuadernos de Dramaturgia (España), Teatros (Colombia), Pasodegato, Texturas (Universidad Nacional del Litoral), Stichomythia (Universidad de Valencia), Celestinesca (Universidad de Valencia), Culture Teatrali. Studi, Interventi e Scritture sullo Spettacolo (Dipartimento delle Arti dell'Universita di Bologna), CELEHIS–Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas (Universidad Nacional de Mar del Plata), Panambí (Universidad de Valparaíso), Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infancia y la Juventud (ASSITEJ, ESPAÑA), Tablas (Cuba), Artescena (Universidad de Playa Ancha), Revista Colombiana de las Artes Escénicas (Universidad de Caldas),Cahiers d' ILCEA [En ligne], Revue de l'Institut des Langues et Cultures de l'Europe et l'Amérique (Université de Grenoble), Cuadernos de Teatro Clásico (España), Cuadrante. Revista Semestral de Estudos Valleinclanianos e Históricos, Rebento (UNESP, Brasil), Escena (Universidad de Costa Rica), Acotaciones (RESAD), entre otras. 
Es editor de las obras de Daniel Veronese, Rafael Spregelburd, Alejandro Urdapilleta, Federico León, Ricardo Bartís, Alberto Vacarezza, Claudio Tolcachir, Mauricio Kartun, Gonzalo Demaría y Eduardo Pavlovsky, y autor también de una numerosa cantidad de artículos, reseñas en revistas y libros nacionales e internacionales. Es considerado como uno de los más importantes teóricos del quehacer escénico en lengua castellana, ha impartido seminarios, talleres, cursos y conferencias en España, Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, México, Brasil, Venezuela, Canadá, Costa Rica y otros países de Hispanoamérica.

Premios y distinciones 
2007. Premio Konex - Diploma al Mérito Comunicación-Periodismo 1997-2007 en Crítica Literaria.

2017. Premio Konex - Diploma al Mérito en periodismo de Cine, Teatro y Danza.

Premio de la Academia Argentina de Letras al mejor egresado de 1989 de la UBA. 

En 2003 fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por “sus investigaciones en el campo de la cultura”; 

En 1982 obtuvo el Premio Centenario de Ricardo Rojas (UBA);

Le fue otorgado en dos oportunidades el Premio Leónidas Barletta (FUNCUN) a la Investigación Teatral (1992) y a la Crítica Teatral (1993); 

Distinción de la Asociación Argentina de Teatro Comparado (ATEACOMP): “Al Fundador de ATEACOMP, comprometido dinamizador del campo teatral”, setiembre 2007;

Premio Godot 2011

Premio Tadrón 2012 Personalidad Destacada

Premio Shakespeare 2014 (Festival Internacional Shakespeare en Argentina / Embajada de Inglaterra en Argentina)

Premio María Guerrero 2013 otorgado por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes.

Mención Especial del Premio Nacional a Ensayo Artístico 2010-2013 (Ministerio de Cultura de la Nación) 2014 por su libro Introducción a los estudios teatrales. 

2015. Premio “Rojas 30 años” (Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas). Reconocimiento de los Trabajadores No Docentes a Jorge Dubatti.

2015. Tres Diplomas a la “Excelencia Académica” otorgados por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

2015. Declaración de Interés de la Cámara de Diputados de “la obra del crítico cultural y cientista del arte, Dr. Jorge Dubatti”.  Expediente 5997-D-2015 Resolución 18/11/2015 Dictamen aprobación por unanimidad 24/11/2015. Véase página web Cámara de Diputados: http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=181361

2018. Premio a la “Excelencia Académica” otorgado por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

2019. Visitante Ilustre de la Ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe).

2019. Padrino Honorable de la Biblioteca "Verónica Bucci" de la Asociación Argentina de Actores (Santa Fe).

2022. Reconocimiento al Dr. Jorge Dubatti como “Mentor de la Escuela de Espectadores UV”, otorgado por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México.

2022. Reconocimiento del Dr. Jorge Dubatti “por sus valiosos aportes a la producción de conocimiento en el teatro latinoamericano”, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Artes, Escuela de Teatro y Danza, Santo Domingo, República Dominicana.

2022. Reconocimiento a la Trayectoria en Investigación de las Artes, otorgado por el Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales (INDEES), Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

2022. Premio de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges “por su valioso aporte a la difusión de la obra de ese escritor, contribuyendo a su conocimiento y propiciando su correcta interpretación”, Buenos Aires, Argentina.

Una sala del teatro independiente Espacio por Arte, lleva su nombre en la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) desde 2010.

Enlaces externos 
Entrevista a Jorge Dubatti en diario Clarín
La dramaturgia de Daniel Veronese: poéticas y lecturas de Jorge Dubatti en Dramateatro Revista Digital
Poéticas y fundamento de valor en el nuevo teatro de Buenos Aires de Jorge Dubatti en Teatrodelpueblo.org.ar
Teatro Comparado, disciplina de la teatrología de Jorge Dubatti en Hiper Feira: Arts & Literature International Journal
Teatralidad y cultura actual: la política del convivio teatral de Jorge Dubatti en Dramateatro Revista Digital
El sistema de ideas del nacionalismo en los ensayos y el teatro de Ricardo Rojas de Jorge Dubatti en Dramateatro Revista Digital
El teatro de Steven Berkoff: el rugido de la bestia de Jorge Dubatti en Dramateatro Revista Digital
Sobre el teatro de Leopoldo Marechal de Jorge Dubatti en Abanico. Revista de Letras de la Biblioteca Nacional
De un mirador a otro. Una demostración de la existencia de Dios por vía cómica de Jorge Dubatti en Dramateatro Revista Digital
Conferencia sobre Ezequiel Martínez Estrada - Centro Cultural Rondeau 29 - UNS

Historiadores de Argentina
Profesores de la Universidad de Buenos Aires
Escritores de la ciudad de Buenos Aires
Alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Diplomas al mérito Konex
Críticos de teatro de Argentina
Teatro